Bōshū bezeichnet:
 Provinz Awa (Chiba), eine historische Provinz Japans
 Provinz Suō, eine historische Provinz Japans